Astridpark, een park in Anderlecht
Lotto Park (ook wel Astridpark genoemd), een voetbalstadion Anderlecht, gelegen in dit park
 Koningin Astridpark, een park in Brugge
 Koningin Astridpark of parc reine Astrid, een park in Charleroi
 Koningin Astridpark, een park in Gent
 Koningin Astridpark, een park in Kortrijk
 Astridpark of Parc Astrid, een park in Luik
 Koningin Astridpark in Nieuwpoort